Åke Ström kan syfta på bland andra:

 Åke Ström (ishockeyspelare)
 Åke V. Ström, teolog